«1812 год» — русский исторический фильм режиссёров Василия Гончарова, Кая Ганзена и Александра Уральского. В главных ролях Александра Гончарова и Василий Гончаров.

Сюжет 
Фильм в 4 частях иллюстрирует события Отечественной войны 1812 года.

В ролях

Примечания 

Фильмы 1912 года
Фильмы на русском языке
Фильмы Российской империи
Исторические фильмы Российской империи
Фильмы России 1912 года
Фильмы, основанные на реальных событиях
Полнометражные фильмы Российской империи
Политические фильмы